Пологая  — топоним (основной тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пологая — гора, северо-восточнее г. Озерная, координаты 66°07' с. ш. 178°55' в. д., код ГКГН 791179
 Пологая — гора, юго-западнее г. Ант-ухахпак, координаты 64°31' с. ш. 171°44’W, код ГКГН 790430
 Пологая — гора, юго-западнее г. Янрапонты, координаты 65°57' с. ш. 171°35’W, код ГКГН 789301
 Пологая — гора, северо-восточнее г. Орвын, координаты 65°19' с. ш. 175°50’W, код ГКГН 789484
 Пологая — гора, юго-западнее г. Снеговая, координаты 64°47' с. ш. 175°53’W, код ГКГН 789834
 Пологая — гора, верховье р. Илирвеем, координаты 67°02' с. ш. 173°03’W, код ГКГН 788883
 Пологая — гора, северо-западнее г. Суровая, координаты 67°33' с. ш. 178°26’W, код ГКГН 785942
 Пологая — гора, юго-западнее г. Туманная, координаты 62°59' с. ш. 171°03' в. д., код ГКГН 785430
 Пологая — гора, западнее хр. Пэкульней, юго-западнее г. Сизая, координаты 67°08' с. ш. 176°08' в. д., код ГКГН 786535
 Пологая — гора, юго-восточнее г. Усталая, координаты 63°09' с. ш. 176°53' в. д., код ГКГН 787289
 Пологая — гора, северо-восточнее г. Шпиль, координаты 62°58' с. ш. 178°39' в. д., код ГКГН 766779
 Пологая — гора, восточнее г. Золотая, координаты 66°37' с. ш. 177°21' в. д., код ГКГН 767791
 Пологая — гора, севернее г. Отдельная, координаты 66°08' с. ш. 176°25' в. д., код ГКГН 767464
 Пологая — гора, южнее г. Семиглавая, координаты 65°04' с. ш. 174°30' в. д., код ГКГН 768612
 Пологая — гора, юго-западнее г. Увлекательная, в левобережье р. Большая Осиновая, координаты 67°45' с. ш. 176°43' в. д., код ГКГН 768569
 Пологая — гора, южнее г. Каменистая, координаты 64°47' с. ш. 178°03' в. д., код ГКГН 783488
 Пологая — гора, юго-западнее г. Становая, координаты 65°43' с. ш. 176°41' в. д., код ГКГН 783459
 Пологая — гора, юго-западнее хребта Длинный, координаты 65°51' с. ш. 176°18' в. д., код ГКГН 783720
 Пологая — гора, южнее г. Раздельная, координаты 63°41' с. ш. 173°32' в. д., код ГКГН 783513
 Пологая — гора, южнее г. Крутая, координаты 66°09' с. ш. 177°57' в. д., код ГКГН 598841
 Пологая — гора, юго-восточнее Анюйского хребта, юго-западнее горы Крынэнэй, координаты 66°02' с. ш. 169°10' в. д., код ГКГН 599192
 Пологая — гора, в юго-восточной части Анадырского плоскогорья, южнее горы Рэнмыней, координаты 66°03' с. ш. 173°09' в. д., код ГКГН 763289
 Пологая — гора, в правобережье р. Вульвывеем, координаты 67°02' с. ш. 178°03' в. д., код ГКГН 763577
 Пологая — гора, юго-западнее г. Брусничная, координаты 67°01' с. ш. 177°22' в. д., код ГКГН 764547
 Пологая — гора, юго-восточнее г. Пирамида, координаты 61°59' с. ш. 174°46' в. д., код ГКГН 765608
 Пологая — гора, юго-восточнее г. Кайгытгынай, координаты 62°21' с. ш. 176°20' в. д., код ГКГН 765449
 Пологая — гора, южнее г. Орлиная, координаты 62°34' с. ш. 178°27' в. д., код ГКГН 765290
 Пологая — гора, северо-восточнее г. Высокая, координаты 63°47' с. ш. 178°39' в. д., код ГКГН 768032
 Пологая — гора, северо-западнее г. Горбатая, координаты 65°14' с. ш. 175°02' в. д., код ГКГН 555708

См. также 
 Пологое
 Пологий
 Пологие